La denominación Casa de las Bolas puede darse:

 Al Palacio de los Rojas, palacio renacentista ubicado en Cuéllar (Segovia). 
 A la Casa de las Bolas ubicada en la confluencia de las calles calle Goya, Alcalá y General Díez de Madrid.
 A la Casa de las Bolas, edificio emblemático y museo de pintura en Aranda de Duero (Burgos).